Der Schragen ist 
 eine alte Bezeichnung für das Andreaskreuz
 ein Gestell aus kreuzweise verbundenen Pfosten oder Latten, siehe Bock (Gerät)
 ein altes Volumenmaß, siehe Schragen (Einheit)

Schragen sind
 eine alte Bezeichnung für die Statuten der Zünfte (auch Zunftbücher oder -rollen), siehe Zunftordnung

Siehe auch

Schrage